«Освободим Юг» () — государственный гимн Республики Южный Вьетнам в 1975—1976 годах. До этого с 1969 года являлся также гимном Вьетконга. Одна из популярных патриотических песен времён войны во Вьетнаме.

История 

Песня «Освободим Юг!» была написана южновьетнамским композитором-коммунистом Лю Ху Фуоком в 1961 году под впечатлением от действий Вьетконга, направленных на воссоединение страны и отражение начинающейся агрессии США против Вьетнама. По иронии судьбы, он же в 1939 году написал песню «Призыв к гражданам» (), ставшую в 1955 году гимном Южного Вьетнама, с которым Вьетконг вёл борьбу.

Песня часто транслировалась по северовьетнамскому радио и получила большую популярность. В 1969 году она стала гимном Вьетконга, а после падения Сайгона и перехода к вьетнамским коммунистам власти в Южном Вьетнаме — и гимном Республики Южный Вьетнам до её воссоединения с Северным в единую страну спустя год.

В РЮВ исполнялась наряду с «Маршем наступающей армии» и «Интернационалом».

Текст

См. также 
 Гимн Вьетнама

Примечания

Ссылки 
«Освободим Юг» на NationalAnthems.info 

Бывшие гимны
Вьетнам
Государственные символы Вьетнама
Песни 1961 года
Война во Вьетнаме